Илья́ Конова́лов:
 Коновалов, Илья Геннадьевич (род. 1998) — российский хоккеист, вратарь.
 Коновалов, Илья Григорьевич (1920—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Коновалов, Илья Валерьевич (род. 1971) — российский легкоатлет.